Битка при Нарва може да се отнася за няколко военни конфликта:

 Битка при Нарва (1581) - битка между Швеция и Русия, част от Ливонската война.
 Битка при Нарва (1700) - битка между Швеция и Русия, част от Великата северна война.
 Битка при Нарва (1704) - битка между Швеция и Русия.
 Битка при Нарва (1918)
 Битка при Нарва (1919)
 Битка при Нарва (1944) - битка между Хитлеристка Германия и Съветския съюз, част от Втората световна война

За други понятия с името Нарва, вижте пояснението за Нарва.

История на Нарва